Šafařík ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Šafařík (* 1948), schweizerisch-tschechischer Regisseur und Publizist
 Pavel Jozef Šafárik (1795–1861), slowakischer Wissenschaftler und Dichter
 Vojtěch Šafařík (1829–1902), tschechischer Chemiker

Šafařík bzw. Safarik steht für:
 Šafařík (Mondkrater), benannt nach Vojtěch Šafařík

Siehe auch:
 Torsten Safarik, deutscher Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
 Pavol-Jozef-Šafárik-Universität Košice, Universität in Košice in der Slowakei